Cornish ("cornico" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cornish – città della contea di York, Maine
 Cornish – comune della contea di Sullivan, New Hampshire
 Cornish – città della contea di Jefferson, Oklahoma
 Cornish – città della contea di Cache, Utah

Persone
 Abbie Cornish – attrice australiana
 Isabelle Cornish – attrice e modella australiana
 Joe Cornish – comico, regista, conduttore radiofonico, sceneggiatore e attore inglese
 Robert E. Cornish  – medico statunitense
 Samuel Cornish – giornalista statunitense

Altro 
 Cornish – razza di pollo